Farmington River ist der Name folgender Flüsse:

 Farmington River (Atlantischer Ozean), Fluss zum Atlantik in Westafrika
 Farmington River (Connecticut River), Fluss in Connecticut, Vereinigte Staaten